

Film
The Volunteer – film del 1917 diretto da Harley Knoles
The Volunteer – film del 2013 diretto da Jonathan Steckley
The Volunteer – film del 2013 diretto da Vicky Wight

Tv
The Volunteer – episodio del 1991 della serie tv Gli amici di papà